Fernando Alfaro puede referirse a:
 Fernando Alfaro Maciel: político y hacendado argentino del siglo XIX.
 Fernando Alfaro (músico): español del siglo XX.